Robert Carmody – pugile statunitense
 Thomas Carmody – pallavolista statunitense